Geslacht Boellaard, een Nederlands geslacht
Corrie Boellaard (1869-1934), kunstschilder, en echtgenote van kunstenaar Paul Rink
Jan Boellaard (1952), ontvoerder van Freddy Heineken
Jan Willem Boellaard (1772-1830), militair en burgemeester van Herwijnen
Margaretha Cornelia Boellaard (1795-1872), kunstschilderes
Pieter Boellaard (ca. 1658-1720), rond 1700 schepen en burgemeester van Asperen
Pim Boellaard (1903–2001), Nederlands verzetsman